Гетті — англійське прізвище.

 Бальтазар Гетті — американський актор (правнук Пола Гетті)
 Гордон Гетті — американський інвестор, філантроп (син Пола Гетті)
 Естель Гетті — американська актриса (1923—2008)
 Пол Гетті — американський підприємець (1892—1976)

Також ім'я:
 Гетті МакДеніел — американська акторка (1895—1952)

Див. також 
 Музей Гетті